Плетников — русская фамилия. Известные носители:
 Плетников, Сергей Васильевич (1928–2003) — советский и российский тренер по классической борьбе. 
 Плетников, Юрий Константинович (1926–2013) — советский и российский философ.